

Astronomia 
 15329 Sabena – asteroide della fascia principale

Altro 
 Sabena – compagnia aerea di bandiera del Belgio fino al 2001
 Sabena Flight Academy – scuola aeronautica fondata nel 1953 con sede Steenokkerzeel in Belgio